María Pávlovna Románova puede referirse a:

 María Pávlovna Románova (1786 – 1859), hija del zar Pablo I.
 María Pávlovna Románova (1890 – 1958), gran duquesa rusa y princesa de Suecia por matrimonio.